Змагання з ковзанярського спорту серед чоловіків на дистанції 1000 метрів на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 23 лютого в місті Каннин (Південна Корея).

Розклад 
Час UTC+9

Результати 
забіги розпочались о 19:00 за місцевим часом (UTC+9)

Примітки